Квинт Сервилий Пудент () — римский государственный деятель второй половины II века.

Пудент, предположительно, происходил из Африки, где сенатор, носивший такое же имя, был патроном Каламы, а его сын — патроном Бизики. Пудент был женат на Цейонии Плавтии, дочери Луция Элия Цезаря. В 166 году он занимал должность ординарного консула вместе с Луцием Фуфидием Поллионом. В 180 году Пудент находился на посту проконсула провинции Африка. Он владел виллой в Риме.

Примечания

Литература 
 Prosopographia Imperii Romani. S 594.
 Der Neue Pauly. Stuttgart 1999. T. 2. c. 32.

Проконсулы Африки